299-я стрелковая дивизия — воинское формирование РККА в Великой Отечественной войне.

История 
Сформирована в августе 1941 года в городе Белгороде в составе:
 956-й стрелковый полк (командир — майор И. Я. Кравченко),
 958-й стрелковый полк (командир — майор В. М. Баранов),
 960-й стрелковый полк (командир — майор А. В. Глушко),
 843-й артиллерийский полк,
 344-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион,
 564-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион,
 363-й разведывательный батальон,
 559-й сапёрный батальон (комиссар капитан М. Д. Максимцов),
 739-й отдельный батальон связи,
 307-й медико-санитарный батальон,
 372-я отдельная рота химзащиты,
 734-й автотранспортный батальон,
 390-й полевой автохлебозавод,
 652-й дивизионный ветеринарный лазарет,
 960-я полевая почтовая станция,
 844-я полевая касса Госбанка.

Комдив полковник И. Ф. Серёгин, комиссар Корнев, начальник артиллерии Садула.

Боевое крещение дивизия получила 1 сентября 1941 года на реке Десне у совхоза Гостиловка Брянской области.

8 октября 1941 года 299-я стрелковая дивизия в составе 50-й армии попадает в окружение под Брянском.

15 октября 1941 года майор И. Я. Кравченко вывел из окружения под город Белёв остатки 299-й стрелковой дивизии: 956-й стрелковый полк в полном составе с превышением лимита артиллерии в 4 ствола (было в процессе движения подобрано четыре 45-мм орудия), 2-й стрелковый батальон 958-го стрелкового полка, отдельные группы 843 артиллерийского полка. Всего в строю 5000 чел и 500 единиц обоза. В то же время, Вячеслав Звягинцев в своей книге «Война на весах Фемиды» приводит данные о том, что 3788 военнослужащих 299-й дивизии, недавно призванных из районов Черниговской области, добровольно сдались в плен. В общей сложности организованно из состава 26-й и 50-й армий из окружения вышло только 7500 чел.

18 октября 1941 года дивизия атаковала года Болхов, но из-за плохого руководства дивизия попала в окружение и потеряла тяжёлое вооружение.

23 октября Серёгин снимает Т. Я. Кравченко с командования полком и отправляет на расправу в Тулу, где он назначается Начальником Южного боевого участка и отбивает самый мощный натиск на Тулу, его назначают заместителем комиссара 154-й стрелковой дивизии, но вскоре Кравченко понижают в должности до командира Тульского рабочего полка.

26 октября вся Белёвская группировка войск получает приказ отойти к Туле для обороны города. 299-я стрелковая дивизия потерялась и была обнаружена по года Сталиногорском (ныне Новомосковск) в начале ноября, то есть более 50 км восточнее Тулы, когда враг под Тулой был уже остановлен.

6 ноября 1941 года остатки дивизии при поддержке 2 батальонов 413 стрелковой дивизии заняли оборону у села Дедилово. 956 полк поддерживал атаку 413 стрелковая дивизия на село Панино, но безуспешно. 11 ноября 41 года от 956-го стрелкового полка осталось менее 500 чел. без артиллерии.

18 ноября 1941 года противник начал массированную атаку на позиции 299-й и 413-й стрелковых дивизии. 299-я стрелковая дивизия отступила в сторону года Венёв.

3 декабря 1941 года дивизия была расформирована, часть офицеров поступила в распоряжение штаба 50-й армии, часть убыла в город Ковров на новое 2-е формирование 299-й стрелковой дивизии. Комиссар 958-го стрелкового полка майор В. М. Баранов был назначен командиром Тульского рабочего полка.

Командиры 
 Серёгин, Иван Федотович (10.07.1941 — 03.12.1941), полковник

Подчинение

Документы 
 Дневник начштаба 766 сп 217 сд старшего лейтенанта В. А. Бенцель (1 сентября — 6 декабря 1941)

Люди, связанные с дивизией 
 Полозов, Анатолий Ефимович,  с июля по декабрь 1941 года  служил начальником штаба артиллерии дивизии.   Впоследствии советский военачальник, полковник.

Примечания

Ссылки 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета 
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945 
 Перечень № 6 стрелковых, горнострелковых и моторизованных дивизий входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 года 

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году